

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Radwan – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Radwan – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Radwan – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska

Osoby

Osoby o nazwisku Radwan 
 Radwan (biskup poznański), prawdopodobnie w latach 1164-1172
 Radwan (wójt Legnicy), XIII w.
 Aleksander Radwan-Pragłowski (1895 –1974) – porucznik kawalerii CK, generał brygady Wojska Polskiego
 Alexander Radwan (ur. 1964) – niemiecki polityk
 Aleksandra Radwan (ur. 1990) – polska aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, radiowa i dubbingowa.
 Anna Radwan – polska aktorka, ur. 1966
 Artur Radwan – prezes spółki Koleje Mazowieckie
 Grzegorz Radwan (ur. 1980) – polski koszykarz
 Jan Radwan (XVI w.) – polski poeta
 Józef Radwan (prawnik) – prawnik
 Józef Radwan (minister) – minister
 Józef Radwan (dyrygent) – dyrygent
 Łucja Radwan – austriacko-polska artystka malarka
 Mieczysław Radwan (1889–1968) – metalurg
 Mikołaj Radwan (ur. 1984) – polski aktor
 Mohamad Radwan Al. (ur. 1979) – syryjski piłkarz*
 Stanisław Radwan (kompozytor), ur. 1939
 Stanisław Radwan (biolog) (1933–2007)
 Tadeusz Radwan – saneczkarz (1945–2003)
 Wacław Radwan (1870–1922) – polski malarz
 Wacław Teofil Radwan (1887–1962) – polski artysta grafik
 Yasser Radwan – egipski piłkarz
 Olga Szomańska, dawniej Olga Szomańska-Radwan (ur. 1982) – polska wokalistka i aktorka estradowa
 Imad Mughniyeh, właściwie Hajj Radwan (1962–2008) – Libańczyk, starszy członek Hezbollahu

Osoby herbu Radwan 
 Antoni Chlewiński herbu Radwan (ur. ok. 1750, zm. 1800) – generał-lejtnant wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Jerzy Dębski herbu Radwan (1668–1733) – jezuita
 Henryk Grodziecki herbu Radwan (zm. 1587) – hetman cieszyński
 Józef Judycki herbu Radwan odm. (1719–1797) – wódz naczelny armii litewskiej w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792
 Mikołaj Władysław Judycki herbu Radwan odm. (zm. 1670) – kasztelan nowogródzki od 1660, regimentarz wojsk litewskich, generał polski
 Marcin Kurcz herbu Radwan – wojewoda derpski (dorpacki), ojciec Stefana Kurcza
 Stefan Kazimierz Kurcz herbu Radwan (zm. 1702) – kasztelan brzeski, wojewoda brzeski litewski
 Antoni Onufry Okęcki herbu Radwan (1729–1793) – biskup chełmski a następnie poznański, kanclerz wielki koronny
 Narcyz Olizar herbu Radwan Sowity (1794–1862) – hrabia, senator-kasztelan Królestwa Polskiego
 Gustaw Olizar herbu Radwan Sowity (1798–1865) – polski hrabia, publicysta, poeta
 Samuel Osiński herbu Radwan (zm. 1649) – podczaszy oszmiański 1635–1643, oberszter gwardii królewskiej Władysława IV
 Stanisław Oświęcim z Kunowy, herbu Radwan (ok. 1605–1657) – łowczy sanocki, dworzanin króla Władysława IV Wazy
 Adam Zygmunt Pełka z Grabownicy, herbu Radwan (zm. 1777) – skarbnik sandomierski, miecznik sandomierski, chorąży pilzneński
 Jan Józef Przypkowski herbu Radwan (1707–1758) – astronom, matematyk, wydawca kalendarzy, profesor Uniwersytetu Krakowskiego
 Tadeusz Przypkowski herbu Radwan (1905–1977) – bibliofil, miłośnik grafiki i heraldyki, fotografik
 Jacek Józef Rybiński herbu Radwan (1701 –1782) – cysters, ostatni opat klasztoru w Oliwie
 Maciej Rybiński (generał) herbu Radwan (1784–1874) – ostatni wódz naczelny powstania listopadowego' zobacz reż: Maciej Rybiński (duchowny) (1566-1612), Maciej Rybiński (regimentarz), Maciej Rybiński (dziennikarz) (1945-2009)
 Jakub Uchański herbu Radwan (1502–1581) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski
 Wiktoryn Wierzbicki herbu Radwan (zm. 1588) – biskup żmudzki i łucki, pierwszy duchowny senator w senacie Rzeczypospolitej
 Wacław Wierzbicki herbu Radwan (zm. 1555) – duchowny rzymskokatolicki, sekretarz królewski
 Andrzej Zebrzydowski herbu Radwan (1496–1560) – biskup krakowski
 Florian Zebrzydowski herbu Radwan (zm. 1562) – hetman polny koronny w latach 1561-1562
 Jan Zebrzydowski herbu Radwan (1583–1641) – miecznik koronny
 Michał Zebrzydowski herbu Radwan (1613–1667) – wojewoda krakowski, starosta lanckoroński
 Mikołaj Zebrzydowski herbu Radwan (1553–1620) – marszałek wielki koronny
 Mikołaj Zebrzydowski, starosta raciąski, urodzony prawdopodobnie w 1494, zmarły po 1568

Osoby o pseudonimie Radwan 
 Włodzimierz Radwaniecki, „Radwan” (ur. 1964) – polski żeglarz i bojerowiec
 Franciszek Pfeiffer, ps. Radwan (1895–1964) – polski dowódca wojskowy

Inne 
 Radwan – herb szlachecki

Zobacz też 
 Radwan Sowity
 Grupa Śródmieście Północ – Radwan